

Persone 
Arnaldo Maccarone (1909-1984) – magistrato italiano
Juan Carlos Maccarone (1940-2015) – vescovo cattolico argentino
Massimo Maccarone (1979) – ex calciatore italiano

Pagine correlate 
Maccari